Иргашев — фамилия.

 Известные носители
 Иргашев, Боис Хамидович (1921—2000) — Герой Советского Союза.
 Иргашев, Одил (род. 1977) — таджикский футболист.
 Иргашев, Хамра (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Иргашев, Хидир-Али — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Иргашев, Шухрат Ибрагимович (1945—2021) — советский и узбекский актёр и режиссёр.

См. также 
 
 Иргешев, Кабылжан Самаджанович (род. 1967) — киргизский футболист.